Thais steht für

 Thaïs, eine Hetäre, die zu Beginn des 4. Jahrhunderts v. Chr. in Griechenland lebte
 Thais (Heilige), eine ägyptische Hetäre und spätere Eremitin des 4. Jahrhunderts n. Chr.
 Thaïs (Oper), eine Oper von Jules Massenet
 die prähistorische Tropfsteinhöhle Grotte de Thaïs im französischen Département Isère
 Thais (Gattung), eine Gattung der Stachelschnecken (Muricidae)
 Thais (Vorname), Thais ist ein weiblicher Vorname
 (1236) Thaïs, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Thaís Helena da Silva, brasilianische Fußballspielerin
 Mehrzahl für Angehörige des Volks der Thai (Volk)
 umgangssprachlich für in Pillenform dargebotenes Metandienon (Dianabol)
 die Hauptstadt im Online-Rollenspiel Tibia (Computerspiel)

Siehe auch:
 Tais (Begriffsklärung)
 Theis
 Teis